El toquí d'Orbigni (Arremon dorbignii) és un ocell de la família dels passerèl·lids (Passerellidae).

Hàbitat i distribució 
Habita el sotabosc dens de les terres baixes des del centre de Bolívia fins al nord-oest de l'Argentina

Taxonomia 
Antany classificat com una subespècie del toquí becgroc (Arremon flavirostris), avui és considerat una espècie de ple dret arran Buainain et al. 2016

Referències 

d'Orbigni